Maro peut faire référence à :

Toponyme 

 Maro, une commune rurale du Burkina Faso
 Maro, une localité italienne devenue Borgomaro
 Maro, une localité espagnole en Andalousie
 Maro, une petite ville du Tchad
 Maro, une rivière indonésienne de Nouvelle-Guinée
 récif Maro, un atoll d'Hawaii

Patronyme 

 Publius Vergilius Maro dit Virgile (70 av. J.-C - 9 av. J.-C) poète et écrivain latin. 
 Hideyoshi Toyotomi, né Hiyoshi Maro (1536-1598), l'un des trois unificateurs du Japon
 K.Maro, un chanteur libano-canadien de pop (né en 1980)

Prénom 
 
 Maro Engel, pilote automobile allemand (né en 1985)
 Maro Ajemian, pianiste américaine (1921-1978)

Pseudonyme 

 Maro (1994-), chanteuse portugaise.

Voir aussi
 Langues morehead-maro
 Bagri Maro, un cheval à 8 jambes dans le folklore hindou
 Maro, personnage du manga xxxHolic (CLAMP), accompagnée de Maru et au service de Yuko.
 Maro, un genre d'araignées aranéomorphes